Evenson ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Evenson (1934–2013), US-amerikanischer Agrarökonom
 Tom Evenson (1910–1997), britischer Leichtathlet